Дворец Любомирских — название одной из резиденций князей Любомирских:

 Дворец Любомирских (Белосток) :pl:Pałac Rüdigerów w Białymstoku
 Дворец Любомирских (Варшава) :pl:Pałac Lubomirskich w Warszawie
 Дворец Любомирских (Дубно)
 Дворец Любомирских (Жешув) :pl:Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie
 Дворец Любомирских (Львов)
 Дворец Любомирских (Люблин) :pl:Pałac Lubomirskich w Lublinie
 Дворец Любомирских (Пшемысль) :pl:Pałac Lubomirskich w Przemyślu

В Варшаве Любомирским в разное время принадлежало ещё несколько дворцов, в частности, те, которые ныне известны как дворец Конецпольских и дворец Шустра.